Brett Hauer (né le  à Richfield dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché par les Canucks de Vancouver au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1989 à la  (quatrième tour).

Il a joué dans la Ligue nationale de hockey pour les Oilers d'Edmonton et les Predators de Nashville mais n'a pas fait une grande carrière dans la ligue, jouant plutôt les premiers rôles dans les ligues mineures.

Depuis la saison 2002-03, il a joué au Genève-Servette durant deux saisons, à Zoug dans la Ligue Nationale A avant de rejoindre l'équipe du HC Davos. Pour la saison 2006-2007, il s'est exilé en Superliga où il porte le maillot du Lokomotiv Iaroslavl. Il a également joué quelques championnats du monde pour les États-Unis. Généralement porteur du numéro 2, il a un tir puissant et il est efficace en avantage numérique. En 2007, il signe au HC Bâle, où il met un terme à sa carrière après une ultime saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||37||2||6||8||44||-||-||-||-||- 
|-
|1990-1991 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||30||1||7||8||54||-||-||-||-||-
|-
|1991-1992 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||33||8||14||22||40||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993 ||Université de Minnesota-Duluth ||NCAA ||40||10||46||56||52||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||21||0||7||7||8||1||0||0||0||0
|-
|1994-1995 ||AIK IF ||Elitserien ||37||1||3||4||38||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||17||3||5||8||29||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996 ||Oilers d'Edmonton ||LNH||29||4||2||6||30||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997 ||Wolves de Chicago ||LIH ||81||10||30||40||50||4||2||0||2||4
|-
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||82||13||48||61||58||3||0||0||0||2
|-
|1998-1999 ||Moose du Manitoba ||LIH ||81||15||56||71||66||5||0||5||5||4
|-
|1999-2000 ||Moose du Manitoba ||LIH ||77||13||47||60||92||2||0||1||1||2
|-
|1999-2000 ||Oilers d'Edmonton ||LNH||5||0||2||2||2||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 ||Moose du Manitoba ||LIH ||82||17||42||59||52||13||1||9||10||12
|-
|2001-2002 ||Predators de Nashville ||LNH||3||0||0||0||6||-||-||-||-||- 
|-
| 2001-2002 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||29||2||11||13||38||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Admirals de Milwaukee ||LAH ||48||6||21||27||14||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003 ||Genève-Servette ||LNA ||44||10||16||26||26||6||0||1||1||8 
|-
|2003-2004 ||Genève-Servette ||LNA ||48||7||24||31||42||12||1||5||6||10
|-
|2004-2005 ||EV Zoug ||LNA ||29||3||14||17||8||1||1||0||1||2
|-
|2005-2006 ||HC Davos ||LNA ||41||13||23||36||54||15||4||8||12||16
|-
|2006-2007 ||Lokomotiv Iaroslavl ||Superliga ||44||4||6||10||60||7||1||4||5||0
|-
|2007-2008 ||HC Bâle ||LNA ||46||5||20||25||74||12||0||6||6||22 

|37||4||4||8||38||-||-||-||-||-

|44||11||37||48||81||-||-||-||-||-

|424||68||230||298||326||28||3||15||18||24

|207||38||97||135||204||53||7||24||31||58

|1993|| États-Unis||CM||6||0||0||0||8||
|-
|1994|| États-Unis||JO||8||0||0||0||10||
|-
|1995|| États-Unis||CM||6||2||2||4||4||
|-
|2002||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||2||2||2||Finaliste
|-
|2003|| États-Unis||CM||6||1||1||2||2||
|-
|2004|| États-Unis||CM||9||0||0||0||6||
|-
|2004||HC Davos||Coupe Spengler||5||0||2||2||0||Vainqueur
|-
|2005|| États-Unis||CM||7||2||4||6||4||
|-
|2005||HC Davos||Coupe Spengler||4||1||2||3||14||
|-
|2006||HC Davos||CEC||2||1||2||3||4||

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1971
Naissance dans le comté de Hennepin
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bâle
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Gagnant du trophée Larry-D.-Gordon
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Défenseur de hockey sur glace